Уяздовский (польск. Ujazdowski) — многозначный термин.

Персоналии
 Уяздовский, Мартин (ум. 1590) — польский богослов и философ, профессор Краковской академии.
 Уяздовский, Томаш (1796—1839) — польский археолог.

Другое
 Уяздовская аллея — улица в Средместье Варшавы, Польша.
 Уяздовский дворец — варшавская резиденция польского короля Августа II.